Пипин I
 Пипин I — король Аквитании с 814 года
 Пипин I де Вермандуа